Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 w Toruniu – niewielki skwer w centrum Torunia.

Lokalizacja 
Park znajduje się w centrum miasta, w sąsiedztwie Fortu B-66 (Muzeum Twierdzy Toruń), dworca autobusowego i Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Od wschodu graniczy z ulicą Dąbrowskiego, od zachodu z ul. Uniwersytecką, zaś od południa sąsiaduje z fortem i budynkiem WKU.

Historia 

Park powstał na tzw. stoku bojowym dawnych Koszar Bramy Chełmińskiej, zwanych także Fortem B-66 Twierdzy Toruń. Jest on, tak jak Alpinarium czy Dolina Marzeń, częścią tzw. pasa parkowego okalającego Zespół Staromiejski wytyczonego w okresie 20-lecia międzywojennego przez ówczesnego architekta miejskiego, Ignacego Tłoczka. 

Dzisiejszego kształtu park nabrał po roku 1945 i w okresie PRL oraz po 1989 roku był kilkakrotnie modernizowany, po raz ostatni w 2007 roku, kiedy to wymieniono nawierzchnie alejkowe i uzupełniono drzewostan.

6 października 2018 roku w jego centralnym miejscu odsłonięto pomnik upamiętniający zamordowanych przez hitlerowców jesienią 1939 roku mieszkańców dawnego województwa pomorskiego. W ramach tego projektu park zyskał także nową zieleń oraz małą architekturę.

Pomniki i tablice na terenie parku

Zobacz też 
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy
 Zbrodnia w Barbarce
 Fort VII Twierdzy Toruń

Przypisy 

Parki w Toruniu